Doolittle peut désigner :
 Amos Doolittle (1754-1832), graveur et orfèvre américain ;
 Bethany Doolittle (1993-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Charles Camp Doolittle (1832-1903), major général de l'Union Army lors de la guerre de Sécession ;
 Eliza Doolittle (1988-), chanteuse et auteur compositrice anglaise ;
 Harvey Doolittle Colvin (1815-1892), maire de Chicago ;
 Hilda Doolittle (1886-1961), romancière et poétesse américaine (H.D.) ;

Toponyme 

 le massif Doolittle, un massif de la chaîne Churchill dans l'Antarctique, nommé d'après James H. Doolittle ;
 Doolittle, un village du Missouri aux États-Unis ;
 Doolittle, une census-designated place américaine située au Texas.

Titre 

 Doolittle, le deuxième album du groupe de rock alternatif américain Pixies ;

Divers 
 Raid de Doolittle, le premier bombardement de Tokyo par les forces américaines lors de la Seconde Guerre mondiale, mené par James H. Doolittle ;

Patronyme anglais